A Caius vagy Gaius a második leggyakoribb praenomen volt az ókori Rómában. Ismertebb viselői:

Caius (ókeresztény író) – 3. század
Gaius (jogtudós) – 2. század
Caius Aelius Gallus – Egyiptom helytartója, Kr. e. 1. század
Caius Aelius Gallus (jogász) – Kr. e. 2-1. század
Caius Antonius – politikus, katonatiszt, Marcus Antonius testvére, Kr. e. 1. század
Caius Antonius Hybrida – politikus, hadvezér, Marcus Antonius nagybátyja, Kr. e. 1. század
Caius Asinius Gallus Saloninus – politikus, író, Kr. e. 1. - 1. század
Caius Asinius Pollio – író, katonatiszt, politikus, Kr. e. 1. század
Caius Blossius – görög filozófus, Kr. e. 2. század
Caius Caecilius Metellus Caprarius – politikus, hadvezér, Kr. e. 2-1. század
Caius Caesar (Caius Vipsanius Agrippa) – Augustus császár unokája, Kr. e. 1. század
 Caius Cassius Longinus – több római politikus neve:
Caius Cassius Longinus (Kr. e. 171) – consul Kr. e. 171-ben
Caius Cassius Longinus (Kr. e. 44) – Caesar egyik gyilkosa
Caius Cassius Longinus (jogász) – Syria helytartója, neves jogász, 1. század
Caius Cassius Longinus Varus – consul Kr. e. 73-ban
Caius Chirius Fortunatianus – grammaticus, 4-5.(?) század
Caius Cilnius Maecenas – etruszk származású politikus, irodalmár, Kr. e. 1. század
Caius Claudius Marcellus – több római politikus neve:
Caius Claudius Marcellus (Kr. e. 80) – praetor Kr. e. 80-ban, Szicília helytartója
Caius Claudius Marcellus (Kr. e. 50) – consul Kr. e. 50-ben, az előbbi fia
Caius Claudius Marcellus (Kr. e. 49) – consul Kr. e. 49-ben, az előbbi unokatestvére
Caius Claudius Sabinus – szabin származású politikus, Kr. e. 5. század
Caius Cornelius Cethegus – politikus, Kr. e. 3-2. század
Caius Cornelius Gallus – költő, Egyiptom első helytartója, Kr. e. 1. század
Caius Fannius – szónok és államférfi, Kr. e. 2. század
Caius Fannius – író, 1. század
Caius Helvius Cinna – költő, Kr. e. 1. század
Caius Iulius Caesar – hadvezér, politikus, Kr. e. 1. század
Caius Iulius Caesar (történetíró) – Kr. e. 1. század
Caius Laelius – politikus, szónok, Kr. e. 2. század
Caius Licinius Calvus – szónok, költő, Kr. e. 1. század
Caius Licinius Macer – politikus, szónok, történetíró, Kr. e. 1. század
Caius Licinius Mucianus – politikus, író, 1. század
Caius Lucilius – költő, Kr. e. 1. század
Caius Marius – politikus, hadvezér, hétszeres consul, Kr. e. 2-1. század
Caius Marius Victorinus – szónok, grammaticus, 4. század
Caius Matius – író, Kr. e. 1. század
Caius Musonius Rufus – filozófus, 1. század
Caius Octavius – Augustus, az első római császár apja, Kr. e. 1. század
Caius Octavianus Caesar Augustus, az első római császár, Kr. e./u. 1. század  
Caius Oppius – politikus, író, Kr. e. 1. század
Caius Persius – tudós, Kr. e. 2. század
Caius Rufus Valgius – költő, tudós, Kr. e. 1. - 1. század
Caius Sempronius Tuditanus – történetíró, politikus, Kr. e. 2. század
Caius Staienus – politikus, Kr. e. 1. század
Caius Vibius Pansa – consul Kr. e. 43-ban
Caius pápa – 283-296

Kapcsolódó szócikkek 
Caius Cestius síremléke

Források